Заволжское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Волгоградская область 
 Заволжское сельское поселение — входит в Палласовский район

Саратовская область 
 Заволжское сельское поселение — входит в Озинский район
 Заволжское сельское поселение — входит в Пугачёвский район

Тверская область 
 Заволжское сельское поселение — входит в Калининский район

Ярославская область 
 Заволжское сельское поселение — входит в Ярославский район